Sabanetas kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Sabaneta (del av en befolkad plats), Antioquia,

Mexiko 

 Sabanetas, Mexiko, ort, Veracruz, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar